Apostol este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adrian Apostol (n. 1990), jucător român de rugby
 Alin-Gabriel Apostol (n. 1977), deputat român
 Chira Apostol (n. 1960), canotoare română
 Constantin Apostol (1903-1995), călăreț român
 Dan Apostol (1957-2013), scriitor și publicist român
 Dănilă Apostol (1654-1734), hatman al cazacilor din Ucraina de Vest
 Gheorghe Apostol (1913-2010), politician comunist român
 Ioan Apostol (n. 1959), sănier român
 Ion Apostol (n. 1962), politician din Republica Moldova
 Iulian Apostol (n. 1980), fotbalist român
 Justin Apostol (1921-1991), fotbalist român
 Maria Apostol (1954-1993), cântăreață română de muzică populară 
 Neculai Apostol (n. 1951), senator român 
 Pavel Apostol (1919-1983), filozof român de etnie ebraică
 Ștefan Apostol (n. 1974), fotbalist român
 Vasile Apostol, general român
 Veniamin Apostol (1938-2000), regizor și actor din Republica Moldova

Vezi și 
 Apostol (în religia creștină);
 Apostolii (piesă de teatru).

Nume de familie românești